Лука Ленич (; 13 мая 1988, Любляна) — словенский шахматист, гроссмейстер (2007).

Многократный чемпион Словении (2008—2010, 2013).

В составе сборной Словении участник 5-и Олимпиад (2002, 2006—2012).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Словении